Wojtek steht für:

 Emerich Josef Wojtek, wirklicher Name von E. W. Emo (1898–1975), österreichischer Filmregisseur
 Leopoldine Wojtek, genannt Poldi (1903–1978), österreichische Malerin, Grafikerin und Keramikerin
 Wojtek (Bär) (1942–1963), ein Braunbär als Kriegstier

Siehe auch:
 Voytek
 Woytek